Захарий Григорьевич Авинов (Овин, Овинов; ум. 1477) — боярин и новгородский посадник в эпоху падения Великого Новгорода.

Биография 
Происходил из рода Авиновых; сын посадника Григория Кирилловича Авинова.

В 1476 году он вместе с сыном Захарием встречал великого князя Иоанна Васильевича во Влукоме и присутствовал на суде великого князя в Городище, причем с архиепископом Феофилом ходатайствовал о возвращении свободы опальным новгородским боярам.

В декабре 1476 года Иоанн Васильевич пировал в его доме, а при возвращении великого князя из Новгорода в Москву посадники Захарий и Фома поднесли ему богатые дары от имени новгородских жителей, и великого князя взаимно отдарил подносителей.

В следующем 1477 году посадник Захарий Овин, не поладив с согражданами, сам поехал в Москву судиться у великого князя с многими новгородцами, чего, по словам летописца, не бывало со времен Рюрика. Восстановив таким образом против себя новгородцев, Захарий, очевидно выгораживая себя, оговорил боярина Василия Никифоровича Пенкова, который и был убит возмутившейся толпой, но и сам посадник не избегнул той же участи: вместе с братом Кузьмою он был убит новгородцами на Владычнем дворе.

Сын его Захарий в 1478 году перешёл на службу к великому князю Московскому.

Примечания

Литература 
 Калайдович, «Опыт о посадниках Новгородских»,  1821 г., стр. 271.
 Н. М. Карамзин, «История государства Российского», т. VI, стр. 68."
 «Полное собрание русских летописей», т. т. III, VI, VII, VIII (по указателю).

Захарий
Новгородские посадники
Новгородские бояре